Finał K-1 World Grand Prix 1998 - szósty turniej finałowy cyklu K-1 World GP. Jego zwycięzcą i mistrzem K-1 World GP został Holender Peter Aerts.

Rezultaty 
Ośmiu uczestników turnieju finałowego zostało wyłonionych 28 października 1998 roku na gali eliminacyjnej K-1 World Grand Prix 1998 Opening.

Walki ćwierćfinałowe (3x3 min. Ext.1R):
  Mike Bernardo vs  Francisco Filho – Bernardo przez TKO, 1:35 3R
  Peter Aerts vs  Masaaki Satake – Aerts przez TKO, 2:40 1R
  Sam Greco vs  Ernesto Hoost – Greco przez TKO (poddanie przez narożnik), 3:00 2R
  Peter Aerts vs  Mike Bernardo – Aerts przez TKO, 1:17 3R
  Andy Hug vs   Ray Sefo – Hug przez TKO, 2:28 2R

Walki półfinałowe (3x3 min. Ext.1R):
  Peter Aerts vs  Mike Bernardo – Aerts przez TKO, 2:53 1R
  Andy Hug vs  Sam Greco – Hug przez decyzję większości (30-29, 30-30, 30-29)

Walka finałowa (3x3 min. Ext.2R):
  Peter Aerts vs  Andy Hug – Aerts przez KO (kopnięcie okrężne w głowę), 1:10 1R

Uwagi 
 Trzeci tytuł mistrzowski K-1 w karierze Petera Aertsa (poprzednio w 1994 i 1995 roku).
 Łączny czas trzech walk Aertsa to 6 minut i 43 sekundy, co do 2009 roku pozostawało rekordowym osiągnięciem w historii finałów K-1 (pobite przez Semmy'ego Schilta.
 Andy Hug wystąpił trzeci raz z rzędu w walce finałowej K-1 World GP. Osiągnięcie to zostało wyrównane w 2007 roku przez Semmy'ego Schilta.

Linki zewnętrzne 
Oficjalne wyniki

Turnieje K-1
1998 w sporcie